Bīd Khān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bīd Khān (ort i Iran), Khorasan, 
 Khvājeh Soheyl Bīd Khūn, ort, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar